Wellingerode ist:

 ein Ortsteil der Gemeinde Meißner im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, Deutschland, siehe Wellingerode (Meißner), 
 ein ehemaliges Dorf und heutiges Gut bei Sontra im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, Deutschland, siehe Wellingerode (Sontra)
 ein königlich-westphälischer Politiker, siehe Pierre Simon Meyronnet, Graf von Wellingerode